Albert Niemann kan syfta på:

 Albert Niemann (kemist) (1834–1861) – tysk kemist, kokainets upptäckare
 Albert Niemann (läkare) (1880–1921) – en tysk barnläkare
 Albert Niemann (tenor) (1831–1917) – en tenor